De oude benaming voor de Griekse bergrug Imittos
Hymettus (geslacht), een geslacht van cicaden